Il termine Josa può riferirsi a:

Geografia 
 Josa –  comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone 
 Guglielmo Josa – imprenditore e politico italiano
 Mirel Josa – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese

Zoologia 
 Josa - genere di ragni appartenente alla famiglia Anyphaenidae